Quint Eli Pet (en ) va ser un magistrat romà. Era probablement fill de Publi Eli Pet i net del pontífex Quint Eli Pet. Formava part de la gens Èlia i era de la família dels Petus o Pet.

L'any  va ser escollit àugur ocupant el lloc del seu pare. El  va ser elegit cònsol junt amb Marc Juni Penne i va obtenir la Gàl·lia Cisalpina com a província mentre el seu col·lega obtenia la regió de Pisae. Cap dels dos cònsols va fer res important fora de devastar el territori dels lígurs i van retornar a Roma. Els etolis, segons diuen Valeri Màxim i Plini el Vell, li van enviar una ambaixada amb magnífics presents durant el seu consolat, quan van veure que tenint un magnífic campament menjava amb els seus soldats entre el fang. Eli Pet es va negar a acceptar-lo.

Referències 

Pet, Quint, 2
Cònsols romans de la dècada del 160 aC
Àugurs
Governadors romans de la Gàl·lia